Gerhard-Rohlfs-Straße steht für
 Gerhard-Rohlfs-Straße (Bonn)
 Gerhard-Rohlfs-Straße (Bremen)